

Geografia 
 Manneville-ès-Plains – comune francese nella regione della Normandia
 Manneville-la-Pipard – comune francese nella regione della Normandia
 Manneville-la-Goupil – comune francese nella regione della Normandia
 Manneville-la-Raoult – comune francese nella regione della Normandia
 Manneville-sur-Risle – comune francese nella regione della Normandia